Caroline Kempter (1856–1925), peintre allemande ;
 Friederike Kempter (1979-), actrice allemande ; 
 Gerhard Kempter (1931–2011), chimiste allemand ;
 Karl Kempter (1819–1871), compositeur allemand ;
 Lothar Kempter (1844-1918), chef d'orchestre et compositeur germano-suisse ;